Massalia o Massilia, nome greco della città di Marsiglia (Francia).
20 Massalia  – Asteroide scoperto nel 1852.